Mura může znamenat:

 Mura (přítok Drávy) – řeka v Rakousku, ve Slovinsku a v Chorvatsku, přítok Drávy
 Mura (přítok Angary) – řeka ve Rusku, přítok Angary
 Mura (Brescia) – sídlo v provincii Brescia v Itálii
 Mura (technika) – technika v metodice štíhlé výroby
 Mura (geomorfologie) – katastroficky rychlý svahový blokovobahenní proud

Externí odkazy